Мора́н (; ) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора. Численность населения — 2,1 тыс. жителей (посёлок), 3,3 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входят в регион Алентежу и субрегион Алентежу-Сентрал. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Расположение 
Расстояние до:
 Лиссабон — 160 км
 Эвора — 53 км
 Порталегре — 100 км
 Сантарен — 150 км
 Сетубал — 136 км
 Бежа — 61 км
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Аландроал
 на востоке — Испания
 на юго-востоке — муниципалитет Барранкуш
 на юге — муниципалитет Мора
 на западе — муниципалитет Регенгуш-де-Монсараш

Население

История 
Поселок основан в 1296 году.

Районы

См. также 
 Эвора (округ)
 Муниципалитеты округа Эвора
 Районы округа Эвора

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Эвора
Города Португалии